Czachowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Czachowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Czachowo, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Czachowo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale